Kto-nibud videl moiou devtchonku ? (Кто-нибудь видел мою девчонку?) est un film russe réalisé par Angelina Nikonova, sorti en 2021.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Gorka Gomez Andreou
 Musique : Artiom Ivanov
 Décors : Savva Saveliev, Regina Khomskaia
 Montage : Natalia Kutcherenko

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 2021
Film dramatique russe